Триграф может означать:
 Триграф — составной письменный знак из трёх букв, употребляющийся для обозначения одной фонемы.
 Триграф — последовательность из трёх символов в семействе языков Си, первые два из которых — вопросительные знаки («??»), а третий указывает на значение триграфа.